Tupelo peut se référer à :

Toponyme 
 la ville américaine de Tupelo dans l'Arkansas ;
 la ville américaine de Tupelo dans le Mississippi ;
 la ville américaine de Tupelo, située en Oklahoma.

Divers 
 Tupelo, genre d'arbres portant le nom latin de Nyssa ;
 le titre d'une chanson de John Lee Hooker reprise par Nick Cave and the Bad Seeds ;
 Tupelo Honey est un album de Van Morrison sorti en .

Homonymie de toponyme